IFC, sigle de trois lettres formé des trois lettres I, F et C, peut faire référence à :
 , un format informatique ;
 , un établissements franco-chinois universitaire en ingénierie et sciences sociales ;
 International Finance Centre, un gratte-ciel de Hong-Kong ;
 International Finance Corporation (en français, Société financière internationale), une filiale de la Banque mondiale ;
 IFC (où IFC signifie Independent Film Channel), une chaîne de télévision américaine,  
 IFC Canada, la version canadienne de la précédente ; 
 IFC Films, une société de production et de distribution de films ; 
 Interfraternity Council, une organisation de fraternités universitaires nord-américaines ;
 , un projet de musée adjacent au site de Ground Zero ;
 Irrawaddy Flotilla Company, une ancienne compagnie de navigation fluviale birmane ;
 IFC, un gratte-ciel en construction à Xi'an en Chine ;
 , un type de commandes de vol pour avion ;
 International Fighting Championships, une organisation américaine d'arts martiaux mixtes ;
 International Fire Code ;
 Iowa Film Critics, une organisation de critiques de films.